La competizione del decathlon di atletica leggera ai Giochi della XI Olimpiade si è disputata nei giorni 7 e 8 agosto 1936 allo Stadio Olimpico di Berlino.

L'eccellenza mondiale

Risultati
Il decathlon olimpico è una lotta tra i tre americani.
Al termine della prima giornata è in testa Bob Clark con 4.194 punti, due soli punti in più di Glenn Morris.
Nella seconda giornata Morris sale subito in testa con un buon 14"9 sui 110h e mantiene il comando della gara fino alla fine. Dà tutto quello che ha sui 1500 metri, che vince, poi si accascia al suolo stremato per lo sforzo profuso. Ma è felice perché ha vinto l'oro con il nuovo record del mondo.
Alla fine della stagione Morris verrà premiato come migliore atleta USA dell'anno negli sport non professionistici.

100 metri piani

Salto in lungo

Lancio del peso

Salto in alto

400 metri

110 ostacoli

Lancio del disco

Salto con l'asta

Lancio del giavellotto

1500 metri

Classifica finale

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera maschile ai Giochi della XI Olimpiade
1936